Carlota de Gales (1796-1817) — filha da Rei Jorge IV do Reino Unido
 Carlota de Gales (2015) — filha do Príncipe Guilherme, Príncipe de Gales 

Desambiguação